Der Sézanne-Brie et Champagne ist ein französischer Wahlkreis im Département Marne in der Region Grand Est. Er umfasst 61 Gemeinden aus dem Arrondissement Épernay, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Sézanne.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 61 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Sezannebrieenchampagne